Кръсте Петров Гиновски е български просветен деец и зограф от Възраждането, представител на Дебърската художествена школа.

Биография 
Кръсте Гиновски е роден в дебърската паланка Галичник, Западна Македония. Занимава се със зографство и е много добър иконописец. При него учат четиримата му синове Панайот, Теофил, Васил и Алексо. Същевременно Кръсте Гиновски в 1840 година е и учител в родното си село.

Умира в 1886 година.

Родословие

Бележки 

Български творци от Македония
Български просветни дейци от Македония
Представители на Дебърската художествена школа
Родени в Галичник
Гиновски